Platzeck ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard-Wolfram Platzeck (1903–1985), deutscher Franziskaner und Philosophiehistoriker
 Matthias Platzeck (* 1953), deutscher Politiker (SPD), 2002–2013 Ministerpräsident von Brandenburg
 Werner Platzeck (1930–2015), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Platzeck steht für:
 (2179) Platzeck, nach Ricardo Pablo Platzeck benannter Asteroid

Siehe auch:
 Platzek